Jonesville kan syfta på:

 Jonesville, Indiana
 Jonesville, Louisiana
 Jonesville, Michigan
 Jonesville, North Carolina
 Jonesville, South Carolina
 Jonesville, Virginia